Llista d'asteroides del 68.001 al 69.000, amb data de descoberta i descobridor. És un fragment de la llista d'asteroides completa. Als asteroides se'ls dona un número quan es confirma la seva òrbita, per tant apareixen llistats aproximadament segons la data de descobriment.

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"| 68001–68100 [ edit]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"| 68101–68200 [ edit]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"| 68201–68300 [ edit]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"| 68301–68400 [ edit]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"| 68401–68500 [ edit]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"| 68501–68600 [ edit]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"| 68601–68700 [ edit]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"| 68701–68800 [ edit]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"| 68801–68900 [ edit]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"| 68901–69000 [ edit]